Авратинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Авратинська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Любарський район
 Авратинська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район